Henry Ussing kan syfta på flera personer, bland andra:

* Henry Ussing (1855–1943), dansk präst 
 Henry Ussing  (1886–1954), dansk jurist

Se även 

 Henrik Ussing